El término Rennell puede referirse a:
La Isla de Rennell, en el archipiélago de Islas Salomón, en el océano Pacífico.
Rennell y Bellona, una provincia de las Islas Salomón, que comprende dos atolones, Rennell y Bellona, o Mu Nggava y Mu Ngiki, respectivamente, en polinesio.
Rennell Este, área considerada Patrimonio de la Humanidad que ocupa cerca de un tercio de la isla Rennell e incluye al Lago Tegano.
Las Islas Rennell, situadas en la región austral de Chile, al norte del estrecho de Magallanes, en el océano Pacífico, y  que forman parte del archipiélago Reina Adelaida.